Métro Paris 06